Discotheek, een uitgaansgelegenheid
 Disco (muziekgenre), een dansmuziekgenre dat zijn oorsprong vindt in de discotheken
 Disco (Pet Shop Boys), een album van de Pet Shop Boys
 D.I.S.C.O., een discohit van de Canadese popgroep Ottawan, die zowel in het Engels als in het Frans uitgebracht werd
 Disco (muziekprogramma), een Duits muziekprogramma met Ilja Richter
 Disco (geslacht), een geslacht van eenoogkreeftjes